Lagutin ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Nikolajewitsch Lagutin (1938–2022), sowjetischer Boxer
 Sergey Lagutin (* 1981), usbekischer Radrennfahrer